Храбузна () — село,
Вирловский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122681104. Население по переписи 2001 года составляло 148 человек .

Географическое положение 
Село Храбузна находится в 1-м км от правого берега реки Западная Стрыпа,
на расстоянии в 0,5 км от села Вирлов.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1631 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания